Хрватски домобран може се односити на:
 Хрватски домобран (друштво)
 Хрватски домобран (новине)
 Хрватски домобран (организација)
 Хрватски домобран (часопис, Загреб)
 Хрватски домобран (часопис, Буенос Ајрес)
 Хрватско домобранство